Le terme Route 179 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 179 (), en Allemagne
 Route nationale 179, en France